Diese Liste gibt einen Überblick über die Mitglieder des Repräsentantenhauses der Republik Malta in der 9. Wahlperiode von 1998 bis 2003.

Quelle: Maltadata

Einzelnachweis 

1998
Malta, Parlamentsabgeordnete #1998
Malta, Parlamentsabgeordnete #1998